Il singolare del torneo di tennis Verona Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Manuel Clavet che ha battuto in finale José Luis Aparisi 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Cierro (secondo turno)
 Stefan Lochbihler (secondo turno)
 Eduardo Masso (quarti di finale)
 Francisco Clavet (secondo turno)

 José Francisco Altur (quarti di finale)
 Simone Colombo (semifinali)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Gabriel Markus (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verona Challenger 1989